Катарина Велика је филм, из 1995, режисера Марвина Чомског и Џона Голдсмита, са Кетрин Зита-Џоунс, у главној улози. Филм говори о животу руске царице Катарине Велике.

Улоге 

|-
| Кетрин Зита-Џоунс || 
|-
| Пол Мекан || 
|-
| Ијан Ричардсон ||
|-
| Брајан Блејсд ||
|-
| Џон Рис-Дејвис ||
|-
| Крејк Меклачлан ||
|-
| Ханс Џеник ||
|-
| Агнес Сорал ||
|-
| Марк Мекган ||
|-
| Карл Џонсон ||
|-
| Стивен Мекган ||
|-
| Вероника Ферес ||
|-
| Мел Ферер ||
|-
| Жана Моро ||
|-
| Омар Шариф ||
|-
| Тим Мекајнери ||
|-
| Хорст Франк ||
|-
| Вернон Добтчеф ||
|-
| Кристоф Валц ||
|}

Филмови 1995.
Амерички филмови
Филмови на енглеском језику